Фельзенштейн — еврейская фамилия. Известные носители:
 Фельзенштейн, Вальтер (1901—1975) — австрийский и немецкий театральный режиссёр, основатель театра «Комише опер».
 Фельзенштейн, Джозеф (род. 1942) — американский биолог, профессор факультета биологии и адъюнкт-профессор факультета компьютерных наук Вашингтонского университета.
 Фельзенштейн, Миля Лазаревич (1924-2006) — Герой Советского Союза.